Dholakia ist der Name von:
Kishan Dholakia, britischer Physiker
 Navnit Dholakia, Baron Dholakia (* 1937), britischer Politiker